El Guardián es el enemigo final (en inglés final boss) de la serie de videojuegos de rol Ultima. También es el villano más recurrente de la serie, siendo el único personaje que se presentó como enemigo final en más de un juego. En Ultima VII (su primera aparición), VIII y IX la voz se la da el actor Bill Johnson.

Personalidad, Atributos y Agenda 

El Guardián es un poderoso ser extradimensional que se moviliza a través del multiverso, conquistando o destruyendo los mundos a su paso. Su última meta es la conquista de Britannia y la subyugación de su gente. Esto le trae conflicto con el Avatar, el héroe de Britannia.

El Guardián vive dentro del Gran Vacío Etéreo, donde él posee un poder casi omnipotente. Sin embargo, a pesar de sus vastos poderes, es incapaz de entrar sin ser asistido a la dimensión material, como Britannia. En Ultima VII: el Portal Negro, el Guardián intenta influenciar a los habitantes de Britannia en la construcción de un Portal Negro, a través del cual él podría entrar físicamente dentro de su universo.

El Guardián se ve a sí mismo con un dios monoteísta, con frecuencia subyugando a los habitantes de los mundo que él conquista para que lo adoren bajo el pretexto de ser su "guardián" (por eso el nombre). En vez de traer la destrucción simple, el Guardián parece tener el placer perverso de transformar sus conquistas en parodias corruptas de sus antiguas formas de ser, obedientes a su voluntad. Esto se puede ver en los métodos que emplea para conquistar Britannia así también como en la forma en que él gobierna las tierras que ya ha conquistado.*During Ultima VII, the Guardian convinces 3 particularly easily corrupted inhabitants of Britannia to form the Fellowship, an apparently benevolent organization that is secretly a religion of Guardian-worship.
 During Ultima Inframundo II, el Guardián envía sueños y visiones a los habitantes prisioneros del Castillo Britain, prometiéndoles poder y riqueza si lo sirven, y destrucción si se oponen a él. El Alcalde de Britain sucumbe a su influencia y precede a asesinar a varios de los habitantes del castillo.
 En el Baluarte Killorn, los habitantes adoran al Guardián y obedecen a sus Ocho Virtudes (Sobriedad, Obediencia, etc.), parodias de las Ocho Virtudes del Avatar diseñadas para maximizar en los habitantes la adoración al Guardián. El Guardián también rompió la voluntad del Avatar del universo, Mors Gotha, y ahora ella es su subordinada fanáticamente leal.
 En Pagan, los habitantes adoran cuatro Titanes elementales, que son sirvientes secretos del Guardián. Los Titanes mantienen cierto orden social, pero también cruel, de una mentalidad de supervivencia del más fuerte. La gente de Pagan adora al Guardián como su "Protector", creyendo que él creó a los Titanes para combatir a un ser conocido como el Destructor que trajo inmundicia a su mundo (e ignorantes del hecho de que el "Destructor" era el mismo Guardián en su forma física).
 En Britannia, después de que el Guardián tenga éxito en conquistar la tierra, las Ocho Virtudes fueron corrompidas en los Ocho Anti-Virtudes, causando que los habitantes de Britannia se comporten de acuerdo a ellas (por ejemplo, la Ciudad de la Compasión se convierte en la Ciudad de la Crueldad, y todos los habitantes se convierten en duros de corazón y crueles). El Guardián también ha corrompido a 5 de los 8 Compañeros del Avatar, transformándolos en servidores malignos conocidos como Wyrmguards fanáticamente leales a él.

Al mismo tiempo, el Guardián ha sido conocido por la destrucción de mundos enteros que no le gustan, como se puede ver en Ultima Inframundo II.

Richard Garriott ha descrito al Guardián como la personificación del hedonismo, preocupado sólo de sí mismo y buscando sus propias metas y placeres a expensas de los otros seres vivos. Esto es en contraste con el Avatar, un ser que personifica la no individualidad que pone las necesidades y preocupaciones de otros por sobre las propias.

Historia del Personaje

Ultima VII: El Portal Negro 

El Guardián primero es visto como una cara roja gigante que aparece en la pantalla de la computadora del Avatar al inicio del juego. Él proclama:

"¡Avatar! ¡Sabe que Britannia ha entrado a una nueva Era de Iluminación! ¡Sabe que el tiempo finalmente ha llegado para que el único y verdadero Señor de Britanniia tome Su lugar a la cabeza de su gente! ¡Bajo my guía, Britannia florecerá, y toda la gente se regocijará! ¡Y rendirán homenaje a su nuevo... Guardián! ¡Sabe que tú también te arrodillarás ante mí, Avatar. Tú también pronto conocerás mi autoridad - porque yo seré tu compañero... tu proveedor... y tu amo!"

El Avatar es llevado a Britania por un portal lunar poco después. Mientras explora el territorio, pronto se da cuenta de que su viaje está siendo en realidad monitoreado por el Guardián, cuya voz puede escucharse periódicamente comentando las varias situaciones que encuentra el Avatar. Al principio un personaje enigmático, el comentario del Guardián es frecuentemente de burla, pero a veces parece de ayuda (un par de ocasiones él le advierte al Avatar del peligro que se aproxima, y también amonesta al Avatar por robar).

Últimamente, el Avatar aprende del Señor del Tiempo que el Guardián es una entidad extradimensional maligna, un ser poderoso que entra a los mundos y procede a conquistarlos con sus poderes cuasi divinos. También revela que el Guardián es la fuente de las crisis que plagan Britannia: 3 generadores de Piedranegra que enfocan su poder en la dimensión de Britannia están causando que los que usan magia se vuelvan locos, interrumpiendo los portales lunares, y permitiéndole hablar a las mentes de la gente de Britannia.

También se revela que el Guardián es la verdadera fuerza detrás de La Hermandad, una organización proselitista agresiva que ha usado su aparente benevolencia para infiltrarse en cada faceta de la sociedad de Britannia. Mientras que la mayoría de los miembros de la Hermandad creen que la organización es simplemente un camino hacia la iluminación, los miembros de mayor rango conocen la verdad: cada miembro de la Hermandad está en realidad adorando al Guardián como su dios.

El Guardián ha estado usando la Hermandad para construir un Portal Negro gigante en la Isla del Avatar, que permitiría al Guardián ingresar físicamente en Britannia desde el Gran Vacío Etéreo y conquistar el territorio. El Avatar tiene éxito en frustrar los planes del Guardián al destruir el Portal Negro, pero como resultado es incapaz de regresar a la Tierra ya que el Portal Negro era le última puerta extradimensional existente en Britannia.

Ultima Infamundo II 

En Ultima Inframundo II, que se tiene lugar un años después de la destrucción del Portal Negro, el Guardián busca venganza contra el Avatar y Lord British creando un domo inexpugnable de Piedranegra alrededor del Castillo de British, atrapando adentro al Avatar, a sus compañeros y a Lord British.

En las cloacas debajo del castillo, el Avatar encuentra una Esfera de Piedranegra que actúa como un portal dimensional, transportando al Avatar hacia ocho mundos controlados por el Guardián. El Avatar procede a liberar estos mundos de las manos del Guardián, y al final adquiere los medios para destruir el domo de Piedranegra.

Los mundos visitados en Ultima Inframundo II son:
 La "Torre Prisión" - Situada en Fyrna, un mundo gobernado por goblins.
 Baluarte Killorn - Una fortaleza flotante, situada en un universo paralelo opuesto a Britannia.
 Las Cuevas de Hielo de Anodunos - Un mundo congelado que tiene regados los restos de un civilización destruida por el Guardián.
 La Academia Scintillus - Una escuela de magos, devastada por el Guardián.
 La Tumba de Praecor Loth - Un héroe del mismo mundo del Baluarte Killorn, en el mundo de Rhiannon.
 El Mundo de Talorus - Un mundo alienígena habitado por los enigmáticos taloroides y los serviles vorz.
 Los Fosos de la Carnicería - Una prisión y arena de dueos donde el Guardián deposita a sus enemigos.
 El Vacío Etéreo - El centro del multiverso, un extraño mundo de sueño con caminos flotantes que brillan y teletransportadores.

Ultima VII: La Isla de la Serpiente 

En la Isla de la Serpiente, Lord British se entera que el Guardián conocía que su plan de utilizar el Portal Negro para entrar a Britannia podría fallar, así que envió a su sirviente Batlin (el fundador de la Hermandad) a la tierra de la Isla de la Serpiente, lugar hace mucho tiempo perdido, para abrir otro portal para que entre el Guardián. El Avatar persigue a Batlin hacia la Isla de la Serpiente, donde tiene éxito en cerrar una antigua puerta dimensional que el Guardián planeaba usar. Sin embargo, en el proceso Dupre sacrifica su vida, y el mismo Avatar es absorbido en el Gran Vacío Etéreo donde es confrontado con el cuasi dios, el Guardián, un gran ser capaz de poner al Avatar en la palma de su mano.

Ultima VIII: Pagan 

En vez de destruir al Avatar, el Guardián lo destierra al mundo de Pagan, un mundo posapocalíptico conquistado por el Guardián hace siglos. El Avatar eventualmente vence a los 4 "Titanes" elementales, dioses serviles al Guardián, quien engañó a los habitantes de haberlos creado, pero en el proceso termina destruyendo la mayor parte de su mundo.

El Avatar se convierte en el Titán de Éter y deja Pagan. Él (el personaje es ahora específicamente masculino) se para sobre una alta formación rocosa, vestido formalmente, ante una enorme estatua del Guardián. Antes de que Ultima IX fuese lanzada, se discutió la posibilidad de que llevaría a cabo en el mundo del Guardián, sin embargo se decidió finalmente que el Avatar sea regresado a Britannia. Esto sorprendió a los fanáticos de Última de acuerdo a la consistencia entre los juegos, ya que el Avatar comienza en la Tierra en Ultima IX.

Ultima IX: Ascensión 

En el juego final de la serie, el Guardián se ha establecido en Britannia, habiendo corrompido las Ocho Virtudes y a través de ellas a la gente de Britannia. El gobierna en secreto desde su fortaleza de Terfin, mientras que su voluntad es cumplida por sus sirvientes, Lord Blackthorn y sus caballeros Wyrmguard (muchos de los cuales son antiguos compañeros corrompidos del Avatar). Para restaurar la Virtud en Britannia, el Avatar debe limpiar los santuarios de la Virtud y remover la influenia del Guardián. 

Después de restaurar las Ocho Virtudes, el Avatar finalmente confronta al Guardián en batalla, sólo para descubrir que atacar al Guardián sólo resulta en heridas para sí mismo. Incapaz de continuar atacando al Guardián, el Avatar es fácilmente vencido. El Avatar entonces se da cuenta de la horrible verdad: el Guardián es él mismo, o mejor dicho su interior malvado que él expulsó de su cuerpo cuando se convirtió en el Avatar.

Con la ayuda de Lord British y de sus Ocho Compañeros, el Avatar finalmente concibe un plan para librar al multiverso del Guardián de una vez por todas usando los dos hechizos más poderosos que existen. Al confrontar al Guardián dentro del Gran Vacío Etéreo, el Avatar sella a los dos juntos dentro del impenetrable hechizo Barrera de Vida. El Avatar luego lanza el hechizo de destrucción de mundos, el Armageddon, contenidos por la Barrera de Vida, de modo que sólo aniquila al Avatar y al Guardián. Las dos mitades, el bien y el mal, se combinan para formar la constelación del Ankh en los cielos de Britannia.

La Verdadera Identidad del Guardián 

En la última versión de Ultima IX, se da a conocer que el Guardián y el Avatar son los opuestos literales o negativos de cada uno, ya que el Guardián fue creado a partir del aspecto maligno del Extraño/Avatar que él éxpulsó de sí mismo y lo lanzó al Vacío cuando se convirtió en el Avatar.

En la versión original y abandonada de la trama de Ultima IX (la llamada "trama Bob White"), el Guardián era descrito como la combinación de los Señores de las Sombras de Ultima V. 

Muchos fanes están insatisfechos con cualquiera de las explicaciones del origen del Guardián, porque el Guardián parece estar fuertemente separado del Avatar, y ha demostrado su existencia mucho antes que el Extraño ascendiera a Avatar en Ultima IV (por ejemplo, una referencia al Guardián es hecha en el disco de expansió de Ultima VII parte 2, La Semilla de Plata, que lo ubica en tiempos antiguos).

Trivia 
 La apariencia del Guardián como una figura rechoncha y roja ha llevado a algunos fanes de Última a llamarlo gran muppet rojo. Ultima VII Part Two: Serpent Isle también tiene un pasaje secreto (easter egg) dentro del cual él le dice a Batlin que su cara es "mayormente como un muppet". Es incierto si a los fanes se les ocurrió la comparación antes de que se lanzara La Isla de la Serpiente, o si sucedió a partir del Easter egg.

Personajes de videojuegos